Plathe steht für:

Orte:
 Plathe (Kalbe), Ortsteil der Stadt Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 deutscher Name von Płoty, polnische Stadt im Powiat Gryficki in der Woiwodschaft Westpommern
 Plathe (Meeresteil), Teil der Ostsee in der Nähe der Inseln Hiddensee und Rügen
 auf einigen Karten irrtümliche Benennung einer namenlosen Insel vor Hiddensee, siehe Hahnentiefschaar

Personen:
 Florian Müller-Plathe (* 1960), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Walter Plathe (* 1950), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Plate (Begriffsklärung)